Santis peut désigner :
 le Säntis, un sommet des Alpes suisses ;
 Mikhaïl Santis (1826-1879), un pianiste et compositeur russe.

Voir aussi 
 Canton du Säntis,  un ancien canton suisse.